Molnigt tistelkorgmott (Homoeosoma nebulella) är en fjärilsart som först beskrevs av Denis och Ignaz Schiffermüller 1775.  Molnigt tistelkorgmott ingår i släktet Homoeosoma, och familjen mott. Arten förekommer tillfälligt i Sverige, men reproducerar sig inte.

Källor 

Mott